

Persone 
 John Baines – egittologo britannico
 Leighton Baines – calciatore inglese
 Nicholas Matthew Baines – tastierista inglese, componente dei Kaiser Chiefs
 Tirrell Baines – cestista statunitense
 William Baines – compositore britannico

Altro 
 Lorraine Baines McFly – personaggio dei Ritorno al futuro